Mario Frick (né en 1974), un joueur de football liechtensteinois ;
 Mario Frick (né en 1965), un homme politique liechtensteinois.